Ел Пирулито има више значења:

 Ел Пирулито (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пирулито (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику